Korting ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Christian Korting (1952–2012), deutscher Dermatologe und Allergologe
 Monika Schäfer-Korting (* 1952), deutsche Pharmakologin und Toxikologin

Siehe auch: Körting